Slovo lilie má více významů:

botanika
 lilie – rod jednoděložných rostlin Lilium z čeledi liliovité
 jakubská lilie – rostlina Sprekelia formosissima 
 hadí lilie – rostlina liliovka (Tricyrtis)

umění
 Lilie (Kytice) – báseň ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena
 píseň Karla Kryla z desky Plaváček

symbol
Lilie (skauting) – znak skautského hnutí.
Lilie (heraldika)

Související články 
 lilijice